Лос Мединас има више значења:

 Лос Мединас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мединас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мединас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику